Кзылкогинский район () — район на северо-востоке Атырауской области Казахстана. Административный центр — село Миялы.

География 
Площадь территории района составляет 24,9 тыс. км². Кзылкогинский район граничит на западе с Индерским и Махамбетским районами Атырауской области, на севере с Сырымским и Каратобинским районами Западно-Казахстанской области, на востоке с Уилским и Байганинским районами Актюбинской области, на юге с Макатским и Жылыойским районами Атырауской области.

Рельеф в основном равнинный (Прикаспийская низменность), на северо-западе пески Тайсоган, Буйрек, разрезанные руслами рек. В Прикаспийской впадине добывается солончаки. В Кзылкогинском районе добывается нефть, глина, щебень. Климат континентальный, зима — холодная, малоснежная, лето — жаркое и знойное. Средние температуры января −12 °C (иногда до −40 °C), июля 29 °C (иногда 43 °C). Годовое количество атмосферных осадков 200 мм.

По территории района протекают реки Уил и Сагыз. Почвы серые, бурые, солончаковые. Растут полынь, ковыль, пырей ползучий, осока, камыш, в низменностях тополь, клён, кустарники тамариска. Обитают волк, лиса, корсак, заяц, сайгак; жаворонок, тетерев, степной орёл, сыч и другие.

История 
Решение о создании района было принято в 27 марта 1928 года. Ранее волости на этих землях входили в состав Уральской и Актюбинской областей. В конце 1928 года было создано 6 животноводческих колхозов с 663 членами. В 1930 году коллективизированы 4250 частных домохозяйств или 54 % всех семей района. В том же году 8013 семей района стали членами 34 сельских советов. Однако 23 июля того же года, после роспуска Гурьевской области, территория района была присоединена к Доссорскому району. В апреле 1944 года постановлением Верховного Совета Казахской ССР он был реорганизован в Кызылкогский район в составе Гурьевской области, и основной земельный участок был образован за счет 11 колхозов, отделенных от Макатского района. 8 колхозов из Тайпакского района Уральской области объединились, всего было 30 колхозов и Гурьевское овцеводческое хозяйство. Сначала районный центр находился в селе Кызылкога, затем в 1951 году в селе Карабау и в 1959 году в селе Миялы.

Инфраструктура 
Крупные населённые пункты: Миялы, Сагиз, Мукур, Жаскайрат, Караколь, Тасшагил, Жангельдино, Коныстану, Карабау. Площадь сельскохозяйственных угодий 2278,2 тыс. га, в том числе пастбища 2224,5, посевная площадь 270 тыс. га, пашня 53,4 тыс. га.

По территории района проходят железная дорога, нефтепровод Атырау — Кандыгаш — Орск, нефтегазопровод Центральная Азия — Орск, автомобильная дорога Атырау — Актобе. В пределах района автомагистраль соединяет станцию ​​Сагыз с райцентром село Миялы, затем через село Карабау с селами Индербор и Макат.

В Кызылкогском районе есть отдел связи, типография, торговля, профессионально-техническое училище, 13 средних школ, 27 учреждений здравоохранения, 15 домов культуры, 20 библиотек. Районная газета выходит с 1952 года. По данным на середину 2000-х годов, в районе работали 84 АО, ТОО, крестьянских хозяйств, которые занимались животноводством (каракулеводством).

На территории района находится так называемая «Ставка Халела». Это местность, где родился и жил известный представитель Партии Алаш Орда Халел Досмухамедов. Здесь прошло последнее заседание правительства Западной Алашорды и состоялась передача власти большевикам.

Население 
Национальный состав (на 1 января 2019 года):
 казахи — 30 553 чел. (99,88 %)
 русские — 10 чел. (0,03 %)
 узбеки — 9 чел. (0,03 %)
 каракалпаки — 6 чел. (0,02 %)
 другие — 11 чел. (0,04 %)
 Всего — 30 589 чел. (100,00 %)

Административное деление

Примечания

Ссылки 
 На сайте акимата Атырауской области